

События 
 Консул (единственный) Флавий Виатор.
 Около 495 — Основание Уэссекса Кердиком и его сыном (или внуком) Кинриком.
 Теодорих женился на Аудефледе, сестре Хлодвига.
 Эфталиты разгромили южных телеутов.
 Запрещение в Тоба-Вэй сяньбийского языка, одежды и причёски (косы).

Родились 
 Амаласунта — королева-регентша при Аталарихе.
 Олимпиодор Младший — философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма.
 Хлодомер (Хлодомир), (умер 524) король Орлеана, второй сын короля Хлодвига I и Клотильды Бургундской

Скончались 
 Айргол Длиннорукий — король Диведа.
 Масгвид Глофф — сын или младший брат Гургуста, короля Регеда.
 Тассах — ирландский святой.
 Фроэх мак Финдхада — король Лейнстера.
 Эйнион ап Мор — правитель королевства Эбрук.

См. также